Studánka (dt. etwa kleiner Born/Brunnen) steht für folgende Orte in Tschechien:

 Studánka (Schönbrunn), Gemeinde 
 Studánka (Varnsdorf) (Schönborn), Ortsteil von Varnsdorf
 Studánka  (Schönbrunn), eine aufgelassene Ortschaft bei Březová u Sokolova
 Studánka (Hranice) (Thonbrunn), Ortsteil von Hranice
 Studánka (Pardubice) (Studanka), Ortsteil von Pardubice